Jonas Lindkvist kan syfta på:
Jonas Lindkvist (konstnär) (1889–1955)
Jonas Lindkvist (fotograf) (född 1967)